Fjodor Tsjerenkov (1959-2014), een (Sovjet-)Russisch voetballer
 Pavel Tsjerenkov (1904-1990), een Sovjet-Russisch natuurkundige